Aunou ist Namensbestandteil zweier Gemeinden im französischen Département Orne:

 Aunou-sur-Orne
 Aunou-le-Faucon